Stati Uniti d'America
 Battle Ground – città della Contea di Tippecanoe, Indiana
 Battle Ground – città della Contea di Clark, Washington